Пассажи́р () — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки. 

Заключение договора перевозки пассажира обычно удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа — багажной квитанцией. Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами.

В Российской Федерации обязательным является страхование пассажиров.

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения. Пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа — и за провоз багажа.

Обычно пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой детей, ручную кладь в пределах установленных норм и мелких животных.

За неоплату проезда или провоза багажа — контролёрами либо выписывается штраф, либо осуществляется продажа билета, как правило, с дополнительной наценкой.

Транспортное средство, перевозящее пассажиров, называется пассажирским (например, вагон, поезд, самолёт, автобус, теплоход и т. д.). Если же, кроме пассажиров, им осуществляется перевозка грузов, то оно называется грузопассажирским.

В культуре 
 в литературе
 Агата Кристи. Пассажир из Франкфурта

 в кинематографе
 Пассажир с «Экватора» (СССР, 1968)
 Пассажир дождя (Франция—Италия, 1970)
 Пассажир — советский фильм 1975 года режиссёра Вадима Гнедкова
 
 Пассажир 57 (США, 1992)
 Уснувший пассажир (Россия, 1993)
 Опасные пассажиры поезда 123 (фильм, 2009)
 Пассажиры (фильм, 2016)
 Пассажир (2018)

См. также 
 Безбилетник

Примечания

Литература 
 Simmons, J. and Biddle, G. (Eds.): The Oxford Companion to British Railway History: From 1603 to the 1990s (Oxford: Oxford University Press, 1997)

Ссылки 

 Пассажир водного транспорта и на ЖЗД по закону РФ
 Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте

Участники движения